Isamu Akatsuka  é um botânico  japonês .

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Japoneses por período